W Polsce
 Kalinówka – część miasta Świdnik
 Kalinówka – część miasta Zawiercie
 Kalinówka – część wsi Wołkowiany w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Kalinówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Głusk
 Kalinówka – nieofic. przysiółek wsi Kaleń w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Markuszów
 Kalinówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Kalinówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Kalinówka – część wsi Iłowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Kalinówka – część wsi Sławno-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Kalinówka – część wsi Stanisławów w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Kalinówka – część wsi Ożańsk w woj. podkarpackim, w pow. jarosławski, w gminie Pawłosiów
 Kalinówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Kalinówka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Kalinówka – kolonia wsi Przezwody w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Kalinówka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec

 Kalinówka – gromada

 Kalinówka – potok, dopływ Rudnej
 Kalinówka – struga, dopływ Bobrówki
 Kalinówka – struga, dopływ Wolicy

 Kalinówka – nieistniejąca wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna
 Kalinówka – zlikwidowany przystanek osobowy w Kalinówce, w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Rudna

Miejscowości na Ukrainie 
 Kalinówka – miasto
 Kalinówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim
 Kalinówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Kalinówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim
 Kalinówka – wieś na Ukrainie w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Kalinówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.

Zobacz też 
 Kalinowo
 Kalinówka Kościelna
 Kalinówka Królewska
 Kalinówka-Basie
 Kalinówka-Bystry
 Kalinówka-Wielobory